Детска Евровизия 2021 (; ) е 19-то ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители.

История 
Детският песенен конкурс е организиран от France Télévisions (FTV) и Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ). Състезанието се провежда на 19 декември 2021 г. в Париж, Франция, след победата на страната през 2020 г. във Варшава, Полша, с песента „J'imagine“ с 200 точки, изпълнена от Валентина. Това е първият път, в който състезанието се провежда във Франция.

19 страни участват в състезанието, като Албания, Армения, Ирландия, Италия, Северна Македония и Португалия се завръщат след отсъствията си от миналогодишното издание. Азербайджан и България също се завръщат, съответно след 2 и 4 годишните си отсъствия. За първи път от началото на конкурса Беларус не участва, тъй като беларуската телевизия BTRC е под санкция от страна на Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ), което прави Нидерландия единствената страна, която участва във всяко издание от началото на детския конкурс през 2003 г.

Победител става арменската представителка Малена с песента „Քամի Քամի“ („Ками Ками“) с 224 точки. Това е втора победа за Армения (след 2010 г.). На второ място е Полша с 218 точки, на трето място е страната-домакин Франция със 187 точки, а на четвърто място е Грузия със 163 точки. България е на 16-то място със 77 точки.

Участващи страни

Гласуване 

 ОГ – Онлайн гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки от журитата:

Разделени резултати

Други страни 
За да може дадена държава да отговаря на условията за потенциално участие в песенен конкурс „Детска Евровизия“, тя трябва да бъде активен член на ЕСРТ.
  – През юли 2020 г. австралийският национален оператор SBS, който беше отговорен за участието на страната в състезанията за 2015 и 2016 г., обяви, че Австралия няма да участва в състезанието през 2020 г. поради ограничения и опасения за COVID-19. Обаче другият телевизионен оператор ABC изрази намерението си да се върне на събитието през 2021 г. с гореспоменатия телевизионен оператор, отговорен за тяхното участие.
  – През април 2021 г. фламандският телевизионен оператор VRT отхвърли връщането към състезанието през 2021 г. Валонският телевизионен оператор RTBF все още не е коментирал участието си.
  – През април 2021 г. RTVS потвърди, че „не е затворило вратата за детското Евровизия 2021“, което означава, че е възможно да дебютират.
  – S4C потвърдиха неучастието им през февруари 2021 г. поради „настоящите обстоятелства“.
Телевизиите на следните държави потвърдиха неучастието си, без да предоставят допълнителна информация:
  – RÚV
  – NRK
  – Yle
  – ČT
  – BBC Alba

Вижте също 
 Евровизия 2021

Бележки 
 1. Съдържа няколко фрази на френски език.
 2. Съдържа две фрази на френски език.
 3. Съдържа една повтаряща се фраза на английски език и няклко фрази на френски език.
 4. Съдържа няколко фрази на западно-арменски език.
 5. Съдържа две повтарящи се фрази на японски език.

Източници 

2021
Музикални фестивали във Франция
Франция
2021 година